Abnudi ist der Familienname folgender Personen:

 Abdel Rahman el-Abnudi (1938–2015), ägyptischer Dichter 
 Atiyyat al-Abnudi (1939–2018), ägyptische Journalistin, Rechtsanwältin, Schauspielerin, Filmproduzentin und Regisseurin